Йоан VII може да се отнася за:

 Йоан VII Палеолог -византийски император за пет месеца през 1390 г.
 Йоан VII – римокатолически папа (8 век)
 Йоан VII (патриарх) - константинополски патриарх от 837 г. до 843 г.